Rozewie – przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim
 Rozewie – wieś w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo, w latach 1973–2014 część miasta Władysławowo
 Rozewie – latarnia morska w  Rozewiu 
 Przylądek Rozewski – rezerwat przyrody na Rozewiu

Zobacz też 
 Różewiec